Трескавац се може односити на:

 Трескавац, насељено мјесто у општини Рибник, Република Српска, БиХ
 Манастир Трескавац (Рибник), манастир у Републици Српској, БиХ
 Манастир Трескавац (Прилеп), манастир у Републици Македонији